Emilio Nsue – calciatore spagnolo naturalizzato equatoguineano
María Nsué Angüe – scrittrice e politica equatoguineana
Roben Nsue – calciatore equatoguineano